Флаг городского поселения Мыти́щи Мытищинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально флаг был утверждён 28 марта 2006 года, 4 марта 2010 года было принято новое Положение о флаге поселения, не изменившее его изображение и описание.

Флаг городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Мытищи представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, из голубой (4/5 ширины полотнища) и нижней зелёной (1/5 ширины полотнища) горизонтальных полос, поверх которых наложен белый акведук с четырьмя опорами и тремя арками; под средней аркой поверх зелёного края — жёлтая ладья на катках с конской головой на носу; при этом ширина голубой части над акведуком составляет 1/5 ширины полотнища».

Обоснование символики 

Древний водный путь, связывавший бассейны рек Яузы и Клязьмы проходил мимо места, где сейчас находится городское поселение Мытищи. С этого места на протяжении 7 километров начинался волок, когда суда перетаскивали с одной речки на другую с помощью круглых брёвен. Именно в этом месте был пункт сбора пошлины (мыта) с людей и судов. Место, где собирали мыт, называли «мытище», что нашло отражение в названии города.

На флаге волок отражён ладьёй на катках.

Мытищинский край издревле славился прекрасной ключевой водой, которую с помощью акведука (первый в России водопровод) подавали в Москву, что и отражено на флаге.

Синий цвет (лазурь) символизирует мир, чистоту неба, истину, возвышенные устремления и честь.

Зелёный цвет символизирует надежду, плодородие, жизнь, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, прочности, силы, великодушия, солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, благородства, мира, сотрудничества.

Примечания